Tuchtigen, is gerelateerd aan tucht, als dit fysiek geweld dient om gehoorzaamheid af te dwingen.
 Tuchtigen (recht) of tochtigen is het geven van het recht van vruchtgebruik van een (land)goed. Dit recht werd/wordt vastgelegd in een tochtbrief.